Eichele ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Eichele (1904–1985), deutscher Theologe und Landesbischof
 Gregor Eichele (* 1952), Schweizer Chemiker und Molekularbiologe

Siehe auch:
 Aichele